DDN () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 12-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 711 амінокислот, а молекулярна маса — 75 996.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Локалізований у клітинній мембрані, цитоплазмі, ядрі, мембрані, ендоплазматичному ретикулумі, клітинних відростках.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 12

Некатегоризовані білки